Défilement peut signifier :
 défilement : terme de fortification, désignant une opération, un tracé ou une construction pour parvenir à ce que dans tous les points essentiels de l'intérieur d'un ouvrage de fortification, le défenseur se trouve à l'abri des projectiles de l'assaillant ; résultat de cette opération. 
 défilement : caractéristique du tronc d'un arbre ou d'une  selon laquelle le diamètre va en diminuant depuis le bas vers le haut, ou depuis le gros bout vers le fin bout ; exprime la conicité du tronc ; on parle aussi de  métrique moyenne (D.M.M.) ;
 Mode d'affichage d'un écran d'ordinateur activé par:
 barre de défilement ;
 touches de défilement – touches de clavier ;
 autre mot pour scrolling – catégorie de jeu vidéo ;
 défilement parallaxe
 Jeu vidéo à défilement horizontal
 Jeu vidéo à défilement vertical

Voir aussi 

 Défilé